Le tournoi de squash Boca del Río Veracruz International 2011 se tient à Veracruz au Mexique du 21 au 26 juin 2011. 

La Mexicaine Samantha Terán remporte la finale en battant Natalie Grinham en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2011 de la WSA

Squash en 2011
Compétition de squash à Veracruz
Sport au Mexique en 2011
Sport en juin 2011